Манфред Рёдер (; , Берлин — , Нойкирхен) — немецкий адвокат, террорист, отрицатель Холокоста.

Жизнь 
Посещал Национальный институт политического образования (нацистская школа-интернат) в Плёне. Будучи одним из самых молодых солдат в регулярной армии, он принимал участие в борьбе за защиту Берлина в 1945 году. После окончания Второй мировой войны некоторое время он был членом ХДС. После ухода из партии он налаживал связи с ультраправой политической ареной (в Германии и за рубежом) и Ку-Клукс-Кланом. В 1980 году Deutsche Aktionsgruppe («Немецкая группа действия»), неонацистская организация, основанная Рёдером, начала нападения на беженцев. Федеральным ведомством по защите конституции Рёдер был классифицирован как террорист.

В 1997 году телевизионная программа  установила, что в 1995 году Рёдер появился на приглашение, как спикер Академии обучения немцев в Гамбурге. Этот скандал, а также тот факт, что Рёдер получил финансовые пожертвования со стороны военных, привели к освобождению командира Академии и лишению звания его заместителя контр-адмирала Рудольфа Ланге, с целью восстановления хорошей репутации Академии.

В 1997 году Манфред Рёдер выдвигался как кандидат от NPD (ультраправой партии) в Штральзунде в Мекленбурге-Передней Померании во время парламентских выборов, позиционируя себя как «канцлера альтернативы 1998», но безуспешно.

Судимость 
В 1982 году Рёдер был приговорён к 13 годам тюремного заключения за создание террористической организации , которая провела 5 взрывов и 2 поджога федеральных органов, в результате погибло 2 человека и несколько были ранены.

Иранские связи 
Рёдер утверждает, что присутствовал на национальных празднованиях в Иране после прихода к власти Рухоллы Хомейни. В письме, обращенном к «Die Bauernschaft» («Крестьянская община»), в журнале отрицателя холокоста Тиса Кристоферсена, Рёдер писал (очевидно из Тегерана): Посетив Иран, мы хотели продемонстрировать нашу солидарность с иранской борьбой против всех великих держав… Поэтому наша цель осуществить аналогичную революции в Германии, и послать к черту всех тех политиков, которые подпираются из-за рубежа, как Шах.

Примечания 

Отрицатели Холокоста
Неонацисты Германии
Члены Национал-демократической партии Германии
Члены Христианско-демократического союза Германии
Отрицание Холокоста в Германии
Персоналии:Холокост в Германии
Участники Второй мировой войны
Адвокаты по алфавиту